Dit is de wereldranglijst van juni 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 juni 2009.

Mannen 06